Bram Nuytinck (1990), Nederlands voetballer
 Daniël Nuytinck (1940), Belgisch politicus
 Erwin Nuytinck (1994), Nederlands voetballer